Get Heavy () — дебютный альбом финской группы Lordi, вышедший в 2002 году.

Несмотря на то, что фото басиста Калма присутствует на передней обложке, все партии бас-гитары были сыграны бывшим басистом Magnum, который уехал после записи, перед выпуском альбома. Альбом посвящён Magnum.

Список композиций 
 «Scarctic Circle Gathering» — 1:02 (Ambient)
 «Get Heavy» — 3:01
 «Devil Is a Loser» — 3:29
 «Rock the Hell Outta You» — 3:06
 «Would You Love a Monsterman?» — 3:02
 «Icon of Dominance» — 4:35
 «Not the Nicest Guy» — 3:13
 «Hellbender Turbulence» — 2:46
 «Biomechanic Man» — 3:22
 «Last Kiss Goodbye» — 3:07
 «Dynamite Tonite» — 3:13
 «Monster Monster» — 3:23
 «13» — 1:06 (Ambient)

Бонусные материалы 
Этот альбом был записан 13 мая 2008 в Северной Америке лейблом The End Records и в него входит один бонус трек:
 «Don’t Let My Mother Know» — 3:33

Японская версия выпущена 23 мая 2008 лейблом BMG Japan и содержит два бонус-трека:
 «Don’t Let My Mother Know» — 3:33
 «Would You Love A Monsterman? (Radio Edit)» — 3:04

Немецкая и японская версии содержат бонусный видеоклип:
 Would You Love a Monsterman? (Германия и Япония)
 Devil Is a Loser (Япония)

Синглы 
 «Would You Love a Monsterman?» — выпущен 28 октября 2002
 «Devil Is a Loser» — выпущен 14 апреля 2003

Позиция в чартах

Участники записи 
 Mr. Lordi — вокал, программирование
 Amen — гитара, бэк-вокал
 Kita — барабаны, бэк-вокал
 Magnum — бас, бэк-вокал
 Enary — пианино, бэк-вокал

Альбомы Lordi
Альбомы Финляндии
Альбомы на английском языке
Дебютные альбомы 2002 года
Альбомы BMG
Альбомы Drakkar Entertainment